Факторы Касла (антианемические факторы) — вещества, в совокупности стимулирующие гемопоэз (кроветворение). Названы в честь американского физиолога и гематолога У. Б. Касла ().

 Внешний фактор Касла — это витамин B (кобаламин, или цианокобаламин), который содержится в сыром мясе, сырой печени, дрожжах, рыбе, яйцах, молоке, моллюсках.

 Внутренний фактор Касла (гликомукопротеид) — комплексное соединение, состоящее из пептидов, отщепляющихся от пепсиногена при его превращении в пепсин, и мукоидов — секрета, выделяемого клетками слизистой оболочки желудка (мукоцитами).